Die Irish League 1956/57 war die 56. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glenavon FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1956/57
Fußballsaison 1956/57